Farrar House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Farrar House (Hurley, South Dakota), NRHP-ID 78002571
 Farrar House (Ennis, Texas), NRHP-ID 86002454